Miejscowości w USA:
 Maquoketa – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Jackson
Gminy w USA:
 Maquoketa (ang. Maquoketa Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Jackson